Addie McPhail – attrice statunitense
Bob McPhail – calciatore scozzese
Stephen McPhail – calciatore irlandese